В этом списке приведены музеи Амстердама, входящие в список «Официальных музеев города Амстердам» (, OAM) и некоторые другие известные музеи города.

В список OAM, созданный в 1994 году, входят 44 известных амстердамских музеев, проводящих общую политику. 40 из этих музеев доступны при посещении с Amsterdam card и все 44 музея доступны при посещении с Museumkaart и ICOM Card.

Список 
Музеи, входящие в официальный список, отмечены значком  в первой колонке.

Примечания 

 
Амстер
Муз
Муз
Муз